Суперлига (, юридическое название: European Super League Company, SL), известен также как Европейская Суперлига () — проект планируемого ежегодного соревнования по футболу, в котором должны принять участие определённое число европейских клубов. В апреле 2021 года, после долгих спекуляций по поводу возможного формирования данного турнира, от руководителей клубов появилось официальное подтверждение создания Суперлиги. Она была учреждена двенадцатью клубами; ожидалось, что к ним присоединятся ещё три. Эти 15 клубов должны были стать постоянными участниками Суперлиги, а ещё пять команд могли ежегодно претендовать на участие в турнире, которое будет зависеть от их достижений в предыдущем сезоне. По заявлению руководства Суперлиги, данное соревнование должно было начаться «как можно скорее». Флорентино Перес стал первым председателем этого турнира.

История 

Предложения о создании соревнования, в котором принимали бы участие лучшие клубы мира, поступали ещё в 1998 году, однако тогда развить данную идею не удалось. В течение следующих двух десятилетий с разной периодичностью продолжали возникать новости относительно возможного появления Суперлиги. Так, в ноябре 2018 года о возможном создании элитной футбольной лиги заявлял немецкий Der Spiegel.

18 апреля 2021 года о создании Суперлиги было объявлено официально. Это было сделано накануне заседания Исполнительного комитета УЕФА, который намеревался обновить формат проведения и расширить Лигу чемпионов УЕФА с сезона 2024/25.

Объявление о создании нового турнира вызвало негативную реакцию со стороны УЕФА, входящих в его состав футбольных ассоциаций и высших дивизионов футбольных лиг Англии, Италии и Испании, клубы которых и выступили основателями Суперлиги. Представители УЕФА заявили, что все клубы, участвующие в Суперлиге, будут отстранены от выступления во всех других внутренних, европейских и мировых соревнованиях, а игрокам этих команд может быть запрещено выступать в своих национальных сборных. Футбольные федерации и высшие лиги Франции и Германии также опубликовали заявления, выражающие отрицательную позицию в отношении создания Суперлиги. Ассоциация европейских клубов () выразила аналогичный протест, при этом её председатель Андреа Аньелли (который по совместительству является президентом одного из клубов, заявивших об участии в Суперлиге — «Ювентуса») ушёл со своего поста и стал вице-председателем Суперлиги. Правление всех двенадцати клубов-основателей нового турнира распорядилось, чтобы клубы также вышли из ECA. Своё неодобрение в отношении появления нового турнира выразила и ФИФА.

После попытки запуска данного турнира планируется и образование женской Суперлиги.

31 мая стало известно, что Суперлига подала против ФИФА и УЕФА иск в Европейский суд за нарушение закона о конкуренции.

Клубы-основатели 

Двенадцать клубов были объявлены учредителями Суперлиги, ещё три должны были присоединиться к ним впоследствии. В список команд вошли шесть английских клубов, а также по три итальянских и испанских клуба. Всего же постоянными участниками Суперлиги должны были считаться пятнадцать команд.

  Арсенал (вышел из состава 20 апреля 2021 года)
  Ливерпуль (вышел из состава 20 апреля 2021 года)
  Манчестер Сити (вышел из состава 20 апреля 2021 года)
  Манчестер Юнайтед (вышел из состава 20 апреля 2021 года)
  Тоттенхэм Хотспур (вышел из состава 20 апреля 2021 года)
  Челси (вышел из состава 21 апреля 2021 года)
  Интернационале (вышел из состава 21 апреля 2021 года)
  Милан (вышел из состава 21 апреля 2021 года)
  Ювентус 
  Атлетико Мадрид (вышел из состава 21 апреля 2021 года)
  Барселона
  Реал Мадрид

20 апреля все шесть английских клубов покинули Суперлигу: первоначально официально о выходе объявил «Манчестер Сити», вскоре его примеру последовали остальные английские клубы. 21 апреля о выходе из Суперлиги объявили испанский клуб «Атлетико Мадрид» и итальянский «Интернационале». В тот же день пресс-релизы относительно участия в Суперлиге выпустили итальянские клубы «Милан» и «Ювентус», при этом не заявив в них напрямую о выходе из турнира.

Формат турнира 
Предполагается, что в соревновании примут участие двадцать команд, в том числе пятнадцать клубов-учредителей. Остальные пять мест будут распределены в соответствии с неким квалификационным механизмом, основанным на результатах всех остальных команд в предыдущем сезоне. Участвующие команды будут разделены на две группы по десять клубов, они будут проводить матчи в середине недели, чтобы по-прежнему иметь возможность принимать участие в своих национальных лигах. Три лучших клуба каждой группы пройдут в раунд плей-офф, а команды, занявшие четвёртое и пятое места в каждой группе, будут участвовать в стыковых матчах, чтобы определить двух последних участников стадии плей-офф, которая начнётся с четвертьфинала. Победители в четвертьфиналах и полуфиналах будут определяться по результатам двух игр, а финал Суперлиги будет проводиться за один матч на нейтральном поле.

Финансы 
В данном соревновании предусмотрены возможные неограниченные выплаты клубам, которые могут увеличиваться вместе с потенциальными доходами Суперлиги. Организация заявила, что эти выплаты могут быть выше, чем в существующих европейских соревнованиях. Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase, как сообщается, является основным финансовым спонсором запланированной Суперлиги.

Руководство 
Следующие персоналии были утверждены руководителями Суперлиги:

Критика 
УЕФА, а также футбольные ассоциации Англии, Италии и Испании выпустили совместное заявление, осуждающее создание Суперлиги. УЕФА заявил, что все клубы, которые примут участие в этом турнире, будут дисквалифицированы из национальных, европейских и мировых турниров, а игроки потеряют право выступать за свои национальные сборные.

Крупнейшие объединения болельщиков всех шести английских клубов, вошедших в Суперлигу, включая The Arsenal Supporters' Trust («Арсенал»), Spirit of Shankly («Ливерпуль»), Manchester City FC Official Supporters Club («Манчестер Сити»), Manchester United Supporters’ Trust («Манчестер Юнайтед»), Tottenham Hotspur Supporters' Trust («Тоттенхэм Хотспур») и Chelsea Supporters' Trust («Челси»), также осудили создание Суперлиги.

Итогом всех этих противоречий стало прозвучавшее 21 апреля 2021 года, спустя три дня после официального запуска проекта, заявление о приостановке всех его операций.

См. также 
 G-14
 Ассоциация европейских клубов

Примечания